Kajavakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kajavakari (klippa i Finland), Lappland, Kemi-Torneå,  (0 ha)
2. Kajavakari (ö i Muddusjärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar